Serans ist der Name mehrerer französischer Orte:

 Serans (Oise), Gemeinde im Département Oise
 Serans (Orne), ehemalige Gemeinde im Département Orne